Судковский — русская фамилия.

Известные носители 
 Судковский, Михаил Степанович (1872 — ок. 1940) — русский и советский живописец и график, пейзажист и жанрист.
 Судковский, Руфин Гаврилович (1850—1885) — русский живописец-маринист, академик Императорской Академии художеств.
 Самокиш-Судковская, Елена Петровна (1863—1924) — русская художница, иллюстратор.